Suisse Open Gstaad 2019 (англ. "2019 Swiss Open Gstaad") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Гштаде (Швейцария) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 482 тысяч евро. В текущем году турнир проходил с 22 по 29 июля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 15 Июля 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Сандро Эрат 
  Марк-Андреа Хюслер
  Томми Робредо

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Стив Дарси
  Седрик-Марсель Штебе

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Филиппо Бальди
  Даниэль Элахи Галан
  Джанмарко Морони
  Деннис Новак

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
  Официальный сайт
 

Гштад
Теннис
Июль 2019 года